Esistono differenti Oratori dei disciplini:
 L'Oratorio di Clusone, in Valle Seriana
 L'Oratorio di Montecchio (Darfo Boario Terme) di Darfo Boario Terme, in Val Camonica
 L'Oratorio, ora scomparso, di Castel Goffredo